Термин «исламский динар» может означать:
 Динар Арабского халифата — золотая монета и одна из ключевых денежных единиц Арабского халифата, а также некоторых государств, возникших после его распада; упоминается в Коране;
 Динар Исламского банка развития — счётная денежная единица, используемая Исламским банком развития и эквивалентная СДР;
 Динар «Исламского государства» — основная денежная единица территорий, контролируемых «Исламским государством»;
 Халиджи (динар Залива) — проект введения единой валюты в четырёх арабских государствах Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Бахрейне;
 Исламский золотой динар — современные проекты введения денежных единиц, основанных на золотом стандарте, или золотых монет, аналогичных упоминаемым в Коране, в некоторых исламских государствах.

См. также 
 
 Динар